Howard [haurd] může být:

 Howard (jméno) – více nositelů jména
 Howard (příjmení) – více nositelů příjmení
 Howard (ostrov v Austrálii) 
 Howard (ostrov v Antarktidě)